Сонакатла има више значења:

 Сонакатла (Кокула), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сонакатла (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику